

Persone 
 Giovanni Battista Fanucci (1756-1834) – storico italiano
 Edoardo Fanucci (1983) – politico italiano
 Stefano Fanucci (1979) – ex calciatore italiano

Altro
 Don Fanucci – personaggio del romanzo Il padrino
 Herbert Fanucci – personaggio del romanzo Il mio nome è Herbert Fanucci
 Fanucci Editore – casa editrice italiana